Яде — река в северо-западной Германии в земле Нижняя Саксония.
 Яде — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Яде — горный массив в Африке на границе ЦАР и Камеруна.